Propil jodid se može odnositi na:

 n-Propil jodid
 Izopropil jodid